Astronomia: estrella més brillant de la seva constel·lació
 Alfa Antliae (α Ant / α Antliae), estrella més brillat de la constel·lació de la Màquina Pneumàtica 
 Alfa de la Sageta (Alpha Sagittae, α Sge), estrella de la constel·lació de la Sageta
 Alfa de la Corona Austral (α CrA / α Coronae Australis), estrella de la constel·lació de la Corona Austral
 Alfa del Fènix (α Phe / α Phoenicis), estrella de la constel·lació Phoenix
 Alfa del Centaure (α Cen / α Centauri), estrella de la constel·lació del Centaure
 Alfa Aquarii (α Aqr / α Aquarii), estrella de la constel·lació d'Aquari
 Alfa de la Taula, estrella de la constel·lació de la Taula 
 Alfa Tauri, estrella de la constel·lació de Taure
 Alfa Piscis Austrini, estrella de la constel·lació de Piscis Austrinus
 Alfa Crucis, Acrux (α Cru / α Crucis), estrella de la constel·lació de la Creu del Sud
 Variable Alpha² Canum Venaticorum, estrelles variables de la seqüència principal de la classe espectral B8p a A7p 
 Variable Alfa Cygni, estrelles variables que exhibeixen pulsacions no radials Són estrelles supergegants del tipus espectral B
 Alfa Lupi, estrella més brillant de la constel·lació del Llop
 Biologia:
 Depredador alfa, espècie animal que preval sobre les altres espècies d'un bioma o ecosistema 
 Individu alfa, membre dominant d'un grup animal
 Bioquímica: carboni alfa (Cα), carboni que es troba enllaçat covalentment amb quatre residus diferents especialment en els aminoàcids, excepte la glicina
 Hèlix alfa, motiu d'estructura secundària dins de les proteïnes
 Col·lagen, tipus X, alfa 1, proteïna que en els humans està codificada pel gen COL10A1
 Col·lagen, tipus XI, alfa 1, proteïna que en els humans és codificada pel gen COL11A1
 Col·lagen, tipus XII, alfa 1, proteïna que en els humans està codificada pel gen COL12A1
 Laminina, alfa 1, proteïna que en els humans és codificada pel gen LAMA1
 Laminina, alfa 3, proteïna que en els humans és codificada pel gen LAMA3
 Fàrmacs:
 Blocador d'adrenoreceptors alfa, grup de fàrmacs que bloquegen les accions dels receptors adrenèrgics α sub 1/sub
 Blocador d'adrenoreceptors alfa i beta, grup de fàrmacs que bloquegen les accions dels receptors adrenèrgics alfa i dels beta
 Finances:
 Alfa (finances), mesura del rendiment actiu d'una inversió
 Física:
 Partícula alfa (α) o radiació alfa, nuclis d'Heli (dos protons i dos neutrons) que es produeixen en la desintegració alfa
 Procés triple-alfa, procés pel qual tres nuclis d'heli (partícules alfa) es transformen en un nucli de carboni 
 Lingüística:
 Alfa, primera lletra de l'alfabet grec
 Alfa llatina, lletra de l'alfabet llatí, basada en la a minúscula (a), o en l'alfa grega minúscula (α) 
 Tecnologia:
 Versió alfa, primera versió d'un programari informàtic que, sense implementar totes les funcionalitats especificades en els requisits, s'envia als verificadors; vegeu enginyeria de programari#Alfa
 Alfa Romeo, marca italiana d'automòbils, fundada el 1910 a Milà, Itàlia
 Alfa Romeo F1, secció dedicada a la Fórmula 1 del fabricant italià de cotxes Alfa Romeo
 Miscel·lània: Tintín i l'Art-Alfa, àlbum de Les aventures de Tintín i Milú, per bé que mai no fou acabat per Hergé